Thomas Campbell (1763–1854) amerikai vallási vezető
 Thomas Campbell (1777–1844) skót költő
 Thomas Campbell (?–?) angol labdarúgó-játékvezető